Dreyhaupt bezeichnet:

 Jacqueline Dreyhaupt (* 1973), deutsche Korrespondentin und Redakteurin
 Johann Christoph von Dreyhaupt (1699–1768), deutscher Jurist und Historiker
 Richard Dreyhaupt, ehemaliger deutscher Automobilhersteller